Журавленко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Журавленко, Александр Анатольевич (род. 1965) — советский и украинский футболист.
 Журавленко, Андрей Анатольевич (1974—2014) — украинский командир, участник войны на Донбассе
 Журавленко, Игорь Андреевич — российский хоровой дирижёр, библиограф.
 Журавленко, Павел Максимович (1887—1948) — артист оперы (бас), оперетты и кино.